DDS kan være en forkortelse af flere ting:
 Det Danske Spejderkorps
 De Danske Skytteforeninger
 De Danske Sukkerfabrikker
 Den Danske Salmebog (2003) – Den Danske Folkekirkes salmebog.
 Direct Draw Surface